Антошова () — женская форма чешской фамилии . Известные носительницы:
 Антошова, Йитка (род. 1987) — чешская гребчиха.
 Антошова, Ленка (род. 1991) — чешская гребчиха.